Fabia – femminile del nome proprio di persona italiano Fabio
 Gens Fabia – famiglia patrizia romana
 Fabia – genere di granchi della famiglia Pinnotheridae